El terme Medalla de les Nacions Unides es refereix a una de les diverses condecoracions internacionals atorgada per les Nacions Unides als diversos militars del món per la participació en les operacions conjuntes militars i policials com el manteniment de la pau, els esforços humanitaris i el rescat davant un desastre. Una Medalla de les Nacions Unides se situa a la majoria de les militàries com una medalla de servei, la qual cosa vol dir que no es concedeix per un fet específic meritori o heroic, sinó per la simple participació en una operació.

Les diferents condecoracions de les Nacions Unides són habitualment denominades "Medalla de les Nacions Unides" a causa de la insígnia emprada a totes elles. A la major part dels països es lliura en dur a terme una acció de qualsevol mena en una activitat conjunta d'aquesta organització. Si un membre de servei participa en diverses operacions dins de la mateixa missió de les Nacions Unides i ja ha rebut la medalla corresponent, no en pot lluir una altra, però sí que està autoritzar a lluir una barra de campanya o una estrella de servei sobre la cinta que ja té.

La Medalla de Corea de les Nacions Unides 

La primera Medalla de les Nacions Unides que es va crear va ser la Medalla de Servei de les Nacions Unides, també coneguda com a Medalla de les Nacions Unides pel Servei a Corea, atorgada per les Nacions Unides a tots aquells països que ajudaren Corea del Sud durant la Guerra de Corea.

És una medalla circular, en bronze. A l'anvers apareix l'escut de les Nacions Unides, un globus terraqi que mostra els 7 continents i una corona de llorer; i al revers apareix la inscripció "pel servei en defensa dels principis de la Carta de les Nacions Unides". Penja d'una cinta de franges alternes en blau cel, color de la bandera de les Nacions Unides, i blanques, color principal de la bandera de Corea del Sud.

La barra de campanya porta gravat "Corea", i segons la nacionalitat del receptor, estava escrit en anglès, francès, espanyol, danès, grec, italià, holandès, suec, sànscrit o turc.

La Medalla de les Nacions Unides 
La medalla més habitual és coneguda simplement com a Medalla de les Nacions Unides. La majoria de països la concedeixen per qualsevol acció participant en una activitat conjunta de les Nacions Unides. En situacions on un membre del servei participi en múltiples operacions de les Nacions Unides, està autoritzat a lluir estrelles de servei o barres de campanya sobre el galó.

Disseny 
L'anvers de totes les medalles de l'organització té, sense excepció, com a motiu principal l'emblema de les Nacions Unides, que consisteix en una projecció azimutal equidistant del mapa del món centrada al Pol Nord, motiu pel qual no es veu l'Antàrtida; envoltat per una corona feta per dues branques d'olivera. Al damunt de l'emblema apareix l'acrònim de les Nacions Unides en anglès, "UN", o a vegades l'acrònim emprat per identificar la missió que la motivi.

El revers és llis en tots els casos, però poden recollir llegendes diferents. A la majoria d'elles apareix gravada la frase "EN SERVEI DE LA PAU", podent estar escrita en diversos idiomes, en funció del receptor.

Les medalles poden ser daurades o en bronze, sent aquestes darreres les més habituals.

Les cintes varien en funció de la missió, tot i que a totes elles han d'aparèixer el color blau clar, extret de la bandera de les Nacions Unides.

Medalles de les missions de manteniment de la pau

Imatges

Participació en les missions per part de les nacions membres 

 Glossari

Bibliografia

Referències 

Nacions Unides
Premis de les Nacions Unides